Овідіополь (станція) — залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці
 Овідіополь — селище міського типу, адміністративний центр Овідіопольського району Одеської області.

Див. також
 Овідіопольський район